Heban – marka ciemnego piwa w stylu dark lager o zawartości 5,0% alkoholu w objętości

Historia 
W latach 2005-2007 piwo Heban było warzone przez Browar Jurand z Olsztyna. Obecnie właścicielem marki jest firma Barlan Beverages Group, która zleca produkcję marki zagranicznym zakładom piwowarskim. Pierwotnie czeskiemu browarowi Budějovický měšťanský pivovar z Czeskich Budziejowic, a od 2009 roku niemieckiemu browarowi Herrnbräu Bürgerliches Brauhaus z Ingolstadt.

Nagrody 
 Piwo Heban zostało wyróżnione w 2005 roku złotym medalem w kategorii piwa ciemne ekstrakt do 16% na festiwalach piwa w Krasnymstawie i w Norymberdze.

Czeskie piwa
Niemieckie piwa
Polskie piwa